Septocytella är ett släkte av svampar. Septocytella ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Septocytella